Blue Moon  kan avse:

 Blue Moon (sång) – populär sång av Richard Rodgers
 Blue Moon (musikalbum) – debutskiva med bandet Tallboys
 Blue Moon (månlandare) – en landare för leverans av gods till månen
 Blue Moon (1999) – en amerikansk/kanadensisk film från 1999 i regi av Ron Lagomarsino, originaltitel Blue Moon
 Blue Moon (2002) – österrikisk film från 2002 i regi av Andrea Maria Dusl, originaltitel Blue Moon

Se även
 Blå måne – en andra fullmåne inom samma kalendermånad